Valby Vokalgruppe er et ensemble bestående af Cæcilie Trier, Sonja LaBianca, Lil Lacy og Anja Jacobsen. Gruppen har siden 2008 eksperimenteret med brug af stemmer som fundament for musikalske kompositioner. I løbet af tiden er instrumenter, såsom keyboards, percussion, cello og saxofon blevet inkorporeret, dog altid stemmerne som udgangspunkt. 

Valby Vokalgruppe skabte i 2018 koncerten “Bølger af tid og rum”, som en opfølger til “Harmony of the exospheres” fra 2016, begge opført på Click Festival, Helsingør. Koncerterne inddragede på hver deres måde performative elementer, så som tekst projiceret på væggen, dansere, lys og eksperimenter med publikums placering. Begge værker tog udgangspunkt i universet og den idéen om sfærernes harmoni fra antikken. Valby Vokalgruppe har spillet et væld af koncerter, bl.a. som opvarmning for Laurie Anderson på Click Festival, samt på Roskilde festival, Louisiana Literature, Arken Museum (DK), Ancienne Belgique i Bruxelles (BE), CC no. 1 Festival i Berlin (DE), Inkonst, Malmö Sommarscen, Göteborg Art Sound festival og Skissarnas Museum i Lund (SE).

Valby Vokalgruppes medlemmer er aktive komponister, sangere og musikere i eget navn eller i projekter som CTM, Frk. Jacobsen, Selvhenter, Sonja LaBianca, Lil Lacy og SOLW.